Heonjong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Heonjong (Goryeo) (1094–1095), 14. König des Goryeo-Reichs (918–1392)
 Heonjong (Joseon) (1834–1849), 24. König der Joseon-Dynastie (1392–2010)